Бамбуковая жена (; кантонский: jūkfūyàhn; вьетнамский: trúc phu nhân; , jukbuin; японский: chikufujin) — полое изделие размером с человека, сплетённое из бамбука.

Изделие пользуется популярностью в странах Юго-Восточной Азии и предназначено для более комфортного засыпания жаркими ночами: обняв «бамбуковую жену», человек испытывает приток воздуха к большей поверхности тела и за счёт испарения пота с этих частей тела — охлаждается.

Примечания

См. также 
 Дакимакура

Постельные принадлежности